Fontes (Abrantes), plaats in Portugal
Fontès, gemeente in Frankrijk